Слáтино () — посёлок городского типа, Слатинский поселковый совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Слатинского поселкового совета, в который, кроме того, входит село Солёный Яр.

Сейчас один из самых пострадавших городов Харьковского района Вторжение России на Украину (с 2022).

Географическое положение 
Посёлок городского типа Слатино находится в 15 км от райцентра Дергачи на берегу реки Лопань (в основном на левом берегу), выше по течению примыкает к пгт Прудянка, ниже по течению примыкает к селу Соленый Яр, на расстоянии в 1 км — село Безруки.

Через посёлок протекает ручей Гремучий Ключ (жители часто называют ручей просто Гремучка), выше по течению которого находится Слатинское водохранилище.

История 

Впервые в печатных источниках «ст. Слатино» (близ села Безруки) встречается с 1870 годов; согласно другим сведениям селение Слатино возникло в 1913 году.

В  1940 году, перед ВОВ, в Слатино было 173 двора, мельница, совхоз и сельсовет. 

Во время Великой Отечественной войны с октября 1941 до августа 1943 селение находилось под немецкой оккупацией.

В годы войны 819 жителей села воевали на фронтах в рядах Советской армии; из них погибли 366 воинов; 310 из них были награждены боевыми орденами и медалями СССР.

В 1957 — изменён статус на посёлок городского типа.

В 1966 году здесь действовали совхоз «Слатинской» (укр. Слатинський) (имевший 3200 га пахотных земель) и совхоз им. XXII партсъезда (3423 га пахотных земель), средняя школа, две начальные школы, 4 библиотеки и три клуба. Население в 1966 году — 8000 человек.

В 1970-е годы основой экономики посёлка являлись два совхоза овоще-молочного направления: Слатинской с 4536 га сельхозугодий и 22-го партсъезда с 4490 га сельхозугодий.

В 1976 году население с подчинёнными населенными пунктами составляло 8200 человек; в посёлке в школе 70 учителей обучали 1191 ученика; фонды двух библиотек составляли 6400 книг; работали медамбулатория, детский сад, 6 магазинов, четыре столовые, овощной консервный цех, два парниково-тепличных хозяйства, две мастерские по ремонту тракторов и комбайнов.

К 1976 году за производственные успехи в мирном труде 11 жителей посёлка были награждены орденами и медалями СССР.

В январе 1989 года численность населения составляла ,

При СССР в Слатино работали совхозы имени XXII партсъезда и "Слатинско́й". 

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь совхозов «Слатинской» и «Нива».

По данным переписи 2001 года численность населения составляла , на 1 января 2013 года — 6526 человек.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Теплицы.
 «Горизонт», ООО.
 «Слобожанщина», ООО.
 ООО СП «Виктория ВТ».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Библиотека.
 Спортивная площадка.
 Амбулатория.
 Спортзал.
 Городской совет.

Транспорт 
Станция Слатино на линии Харьков — Белгород Южной железной дороги.

Религия 
 Храм Казанской иконы Божией Матери.

Известные люди 
 Целуйко Николай Иванович — родился 3 июля 1937 г. в селе Слатино, художник.

Достопримечательности 
 Ботанический заказник местного значения «Слатинской». Площадь — 18,9 га. В заплаве реки Лопань произрастают растительные группировки настоящих лугов с популяциями ценных лекарственных растений.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Слатино на картах: 1940,  годы

Примечания 

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)